Жан-Пьер Фонтене (; род. 24 июня 1957 года) — французский автогонщик, выступавший в ралли-рейдах. Победитель Ралли Дакар 1998 года в зачёте внедорожников.

Карьера 
Жан-Пьер Фонтене впервые принял участие в Ралли Дакар в качестве штурмана в 1983 году. Позднее он сам сел за руль гоночного автомобиля. В 1987 году Фонтене начал выступать за заводскую команду Mitsubishi, выполняя роль "быстрой технички" для лидеров. В 1990-м француз становится официальным гонщиком японского коллектива.
За 20 лет участия в различных внедорожных состязаниях Фонтене неоднократно добивался высоких результатов. В 1994 году он выиграл Международный Кубок ФИА в категории Marathon (стандартные серийные автомобили). Также занимал первое место на ралли «Австралийское Сафари 1994», «Мастер-ралли 1995» и «Вызов пустыне 1998». Пиком же его спортивной карьеры стала победа в марафоне «Дакар» в 1998 году.

Завершив гоночную карьеру после «Дакара-2003», Жан-Пьер Фонтене продолжал работать в команде Mitsubishi до 2009 года, но уже в качестве тест-пилота.

В последние годы француз принимает активное участие в организации Ралли Дакар и Ралли «Шёлковый путь» — он занимается разработкой маршрута и составлением "легенды" (дорожной книги).

Результаты на Ралли Дакар

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Mitsubishi Motors
 Этапы карьеры Жана-Пьера Фонтене 

Раллисты по алфавиту
Раллисты Франции
Автогонщики ралли «Дакар»
Победители ралли «Дакар»
Родившиеся 24 июня
Родившиеся в 1957 году